Jan Mazoch (ur. 5 września 1985 w Czeladnej) – czeski skoczek narciarski, brązowy medalista mistrzostw świata juniorów, zawodnik klubu Dukla Frenštát.

Przebieg kariery 
W Pucharze Świata zadebiutował 13 marca 2002 w Falun, a w samej reprezentacji rok wcześniej. Jego największym sukcesem jest brązowy medal zdobyty indywidualnie na mistrzostwach świata juniorów w Sollefteå w 2003. W tym samym roku został dwukrotnym mistrzem Czech na skoczniach K-90 i K-120.

W wieku szesnastu lat wystartował na igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City w 2002, indywidualnie zajmując miejsca w czwartej dziesiątce. W konkursie drużynowym reprezentacja Czech z Mazochem w składzie zajęła 12. miejsce. Cztery lata później, podczas igrzysk olimpijskich w Turynie zajął 36. miejsce na normalnym obiekcie. Był to jego jedyny występ na tych igrzyskach i zarazem ostatni występ olimpijski. Wziął także udział w mistrzostwach świata w Val di Fiemme w 2003 oraz w mistrzostwach świata w Oberstdorfie w 2005, jednak indywidualnie zajmował odległe pozycje. Drużynowo Czesi z Mazochem w składzie najlepiej wypadli w konkursie na normalnej skoczni podczas niemieckich mistrzostw, gdzie zajęli siódme miejsce. Również bez sukcesów startował na mistrzostwa świata w lotach w Harrachovie w 2002 oraz na mistrzostwach świata w lotach w Planicy w 2004.

20 stycznia 2007 podczas zawodów Pucharu Świata w Zakopanem uległ wypadkowi w drugiej serii konkursu – na skutek gwałtownego podmuchu wiatru upadł i stracił przytomność na wiele godzin. W stanie krytycznym został przewieziony do szpitala Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wprowadzony został w stan śpiączki farmakologicznej, co jest typową procedurą w tego typu wypadkach. Stopniowe wybudzanie zakończyło się 25 stycznia 2007. Dwa dni później stawiał pierwsze samodzielne kroki i rozmawiał, a szpital opuścił 31 stycznia 2007. Po upadku Mazocha druga seria zawodów w Zakopanem została odwołana, przez co Czech utrzymał 15. miejsce zajmowane po pierwszej serii (był to najlepszy wynik w jego karierze w zawodach PŚ). Dzięki temu zdobył 16 pucharowych punktów, co dało mu w klasyfikacji generalnej 65. pozycję – również najlepszą w karierze.

Latem 2007 powrócił do skakania. 15 września 2007 zajął 7. miejsce w zawodach letniego Pucharu Kontynentalnego w Villach. Wyprzedził wówczas m.in. tak znanych zawodników jak Andreas Widhölzl czy Martin Höllwarth. W sezonie zimowym skakał jedynie w Pucharze Kontynentalnym, najlepsze miejsce zajmując w Kranju, gdzie był dziesiąty. Nie potrafił jednak osiągnąć formy, która dałaby mu stałe miejsce w czeskiej reprezentacji i powrót do Pucharu Świata. W sierpniu 2008 zrezygnował z kariery skoczka narciarskiego.

Jest wnukiem skoczka Jiříego Raški, mistrza olimpijskiego z igrzysk w Grenoble w 1968. Jego młodszy brat – Jiří także uprawiał skoki narciarskie. Jan był żonaty z Barborą, z którą ma córkę Viktorię (ur. 20 czerwca 2007). Para rozstała się we wrześniu 2011, a wiosną 2012 otrzymała rozwód.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Mazocha na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata w lotach

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2001/2002: -
 sezon 2002/2003: 78.
 sezon 2003/2004: 74.
 sezon 2004/2005: 75.
 sezon 2005/2006: 76.
 sezon 2006/2007: 65.
 sezon 2007/2008: -

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2004/2005 – 54.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2003 – 33.
 2004 – 49.
 2005 – 19.
 2006 – 53.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2001/2002: 80.
 sezon 2003/2004: 75.
 sezon 2004/2005: 8.
 sezon 2005/2006: 82.
 sezon 2006/2007: 26.
 sezon 2007/2008: 45.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2002: 93.
 2003: 37.
 2005: 80.
 2006: 4.
 2007: 37.
 2008: 58.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 14.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  
  

Czescy olimpijczycy
Czescy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Urodzeni w 1985